

Бертрем — місто, штат Айова
 Бертрем — місто, штат Техас

Див. також 
 Бертрам